Seis naves de la Marina Real Británica han sido nombrados HMS Cornwall, por el Ducado de Cornualles (Cornwall). El lema de los Cornwall ha sido unus et omnes (uno y todos).
 El primer , botado en 1692, fue un navío de tercera clase con 80 cañones. Participó en la Guerra de los Nueve Años, la Guerra de Sucesión Española y la Guerra de Sucesión Austriaca, y dejó de ser operativo en 1761.
 El segundo , botado en 1761, fue un navío de tercera clase con 74 cañones. Participó en la Guerra de los Siete Años y en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, y dejó de ser operativo en 1780.
 El tercer , botado en 1812, fue un navío de tercera clase con 74 cañones. Participó en las Guerras Napoleónicas, luego fue renombrado Wellesley, y dejó de ser operativo en 1874.
 El cuarto , botado en 1902, fue un crucero acorazado clase Monmouth. Participó en la I Guerra Mundial, específicamente en la batalla de las islas Malvinas y en la campaña naval de los Dardanelos. Fue desguazado en 1920.
 El quinto , botado en 1926, fue un crucero pesado subclase Kent de la clase County. Participó en la II Guerra Mundial y fue hundido por bombarderos japoneses durante la incursión del Océano Índico en 1942.
 El sexto , botado en 1985, es una fragata del tipo 22.

Nombres de buques británicos